Генна́дий Тара́сович Башку́ев — российский бурятский писатель, драматург, публицист, заслуженный деятель искусств Бурятии.

Биография 

Родился 3 августа 1954 года в Улан-Удэ. Окончив среднюю школу, поступил на отделение журналистики филологического факультета Иркутского государственного университета. 

Получив диплом журналиста, вернулся на родину, где работал в газетах Бурятии. С 2001 года трудится в качестве свободного журналиста. Статьи, очерки Башкуева печатали в журналах «Байкал», «Сибирские огни», «Современная драматургия». 

Начал заниматься драматургией. В 1985 году его первая пьеса «Климат резко континентальный» была поставлена Бурятским государственным академическим театром драмы имени Хоца Намсараева.

Творчество 

На сцене Бурятского театра драмы в течение 25 лет поставлены практически все драмы и комедии Геннадия Башкуева: «Любовь на взлётной полосе» (1993), «Звёздный час» (1994), «Чио-Чио-Саня» (1995), «Воздушный поцелуй» (2000), «Собака моей любовницы» (2002), «С.С.С.Р., или Союз Солдатских Сердечных Ран» (2005), «Новая жена» (2007) и др. 

Драматург сотрудничает с театрами и за пределами Бурятии, его пьесы поставлены на сценах театров в Санкт-Петербурге, Кирове, Таганроге, Сыктывкаре, Элисте, Уфе, Якутске, Красноярске, Армавире, Чебоксарах, Братске. Также его пьесы играли в театрах в Монголии, Казахстане, на Украине.

Его произведения переведены на башкирский, коми-пермяцкий, чувашский, монгольский, украинский языки. Написал пьесы для детей, поставленных на сценах Бурятского театра драмы и Бурятского театра кукол «Ульгэр». На страницах детского журнала «Хараасгай» печатались стихи Геннадия Башкуева.

Помимо публицистики и драматургии Геннадий Башкуев продолжает работать в жанре прозы. Написал повести «Пропавший» (1988), «Прощай, мой Боливар!» («Маленькая война») (1991), книгу художественных очерков «Дневник свидетеля» (2002), повесть в новеллах «Записки пожилого мальчика» (2007).

Опубликовал книгу-исследование «Буряты: традиции и культура» (2003). В 2007 году в республиканском издательстве вышли в свет его книга публицистики, прозы и драматургии «На переломе» и «Пьесы разных лет».

Награды и звания 

Заслуженный деятель искусств Бурятии
Лауреат Государственной премии Бурятии
Лауреат республиканских литературной премии — имени Исая Калашникова 
Лауреат республиканских литературной премии имени Цырена Шагжина.

Примечания

Ссылки 
Геннадий Башкуев: "У нас в Бурятии все обо всем знают, но… молчат"
Книга-покаяние «самого талантливого автора по прозе и драматургии» вышла в Бурятии
Писатель Геннадий Башкуев презентует «Убить время»
Писатель из Бурятии Геннадий Башкуев стал полуфиналистом премии «Дальний Восток»

Писатели СССР
Писатели России XX века
Бурятские писатели
Выпускники Иркутского государственного университета
Члены Союза писателей России
Члены Союза журналистов России